Amusurgus är ett släkte av insekter. Amusurgus ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrsor
Amusurgus